

Села:
 Трояни — Запорізька область, Бердянський район
 Трояни — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Трояни — Львівська область, Самбірський район
 Трояни — Миколаївська область, Новобузький район
 Трояни — Полтавська область, Полтавський район, Білицька селищна громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Трояни — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)

Залізнична станція:
 Трояни — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Трояни — село, Вітебська область, Бешенковицький район

Населені пункти та їхні частини
 Трояни — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Трояни — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Трояни — частина села Наґуркі в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Трояни — частина села Старе Шабли в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства

Трояни — село, Смоленська область, Краснинський район

Примітки